Qasemabad kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qāsemābād (ort i Hamadan), 
 Qāsemābād (ort i Alborz), 
 Qāsemābād (ort i Khorasan), 

Robotskapade Iranförgreningar